La survie est le fait pour un organisme vivant de se maintenir en vie malgré un risque accru de mort :
 les techniques de survie ;
 l'analyse de survie est une branche des statistiques consacré à la mesure de la survie ;
 une courbe de survie est un diagramme montrant le nombre ou la proportion d'individus survivant à chaque âge pour une espèce ou un groupe donné ;
 en biologie des populations, on parle de survie à propos des espèces menacées d'extinction ;
 le survivalisme, un mouvement d'individus se préparant à une catastrophe qui menacerait d'extinction l'espèce humaine ;
 le film de survie est un genre cinématographique ;
 Survie, une nouvelle de John Wyndham ;
 Survivre et vivre, un groupe politique fondé en 1970 ;
 Survivre, un épisode de la série télévisée Prison Break.

Comme nom propre :
 Survie, une commune française de l'Orne.
 Survie est une association s'impliquant dans la politique internationale, notamment en direction de l'Afrique.